Il doppio del torneo di tennis International Tennis Championships 1994, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Lan Bale e Brett Steven che hanno battuto in finale Ken Flach e Stéphane Simian 6-3, 7-5.

Teste di serie

 Todd Woodbridge /  Mark Woodforde (semifinali)
 Jim Grabb /  Jared Palmer (primo turno)

 Scott Davis /  Todd Martin (primo turno)
 Ken Flach /  Stéphane Simian (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

International Tennis Championships 1994
ATP Tour 1994